«Верящий в правду» () — американский кинофильм. Триллер режиссёра Джозефа Рубина. Сюжет фильма основан на реальных событиях, на истории корейского эмигранта Чхоль Су Ли, который в 1970-х годах был осужден на территории штата Калифорния за совершение двух убийств, после чего был приговорен к смертной казни посредством удушения в газовой камере тюрьмы Сан-Квентин.

Сюжет 
Эдди Додд (Джеймс Вудс), адвокат по гражданским делам, теперь специализирующийся на защите торговцев наркотиками, под давлением молодого клерка Роджера Бэрона (Роберт Дауни-младший), недавно окончившего юридическую школу, соглашается взять дела корейского парня, который, по словам его матери, уже восемь лет несправедливо отбывает срок в тюрьме за убийство, которого он не совершал.

В ролях 
 Джеймс Вудс — Эдвард Додд
 Роберт Дауни-младший — Роджер Бэрон
 Маргарет Колин — Китти Грир
 Юджи Окамото — Су Кай Ким
 Кертвуд Смит — Роберт Рейнард
 Том Боуер — Сесил Скилл
 Мигель Фернандес — Артуро Эспарза

Награды и номинации 
В 1989 году фильм выиграл специальный приз на фестивале Cognac Festival du Film Policier. В 1990 году получил номинацию на Премию Эдгара Аллана По как лучший фильм.

Кинокритик Роджер Эберт похвалил выступление Вудса за то, что оно «гипнотически смотрибельно».

Интересные факты 
 Прототипом персонажа Эдди Додда стал знаменитый адвокат Тони Серра.
 Фильм был выпущен на Blu-ray в США компанией Mill Creek Entertainment 13 августа 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы Джозефа Рубена
Фильмы США 1989 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы Columbia Pictures